Afrikamesterskabet i håndbold for mænd 2014 var den 21. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for mænd. Turneringen blev afholdt i Algier i Algeriet, som var værtsland for mesterskabet for fjerde gang. De tre tidligere gange var i 1976, 1989 og 2000.

Mesterskabet blev vundet af værtslandet Algeriet, som i finalen besejrede Tunesien med 25–21, og som dermed blev afrikanske mestre for syvende gang i alt, men for første gang siden 1996. Bronzemedaljerne blev vundet af Egypten, der vandt over Angola med 31–24 i bronzekampen. Det var fjerde mesterskab i træk (og 15. gang i alt), at medaljerne blev vundet af de tre nordafrikanske lande.

Turneringen fungerede også som den afrikanske del af kvalifikationen til VM 2015. Holdene spillede om tre ledige pladser ved VM-slutrunden, som blev besat af de tre medaljevindende hold: Algeriet, Tunesien og Egypten.

Spillesteder 

Kampene blev spillet i tre haller i Algier, Algeriet:
 Salle Harcha Hacène (6.200 tilskuerpladser)
 Salle OMS (5 Juillet)
 Salle de sport Cheraga

Resultater

Indledende runde 
I den indledende runde var de 12 hold opdelt i to grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til kvartfinalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Finalekampe 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte hold, som sluttede blandt de fire bedste i deres indledende gruppe. Vinderne af kvartfinalerne gik videre til semifinalerne, mens taberne gik videre til placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.

Placeringskampe

5.- til 8.-pladsen

9.- til 12.-pladsen

Placeringer

Eksterne henvisninger 
 Confédération Africaine de Handball  
 CAHB - CAN2014 - Resultater   
 Handball World Archive - Men Handball XXI Africa Championship 2014 Algeria 16-25.01

Noter 

Håndbold i 2014
2014 (mænd)
Algier
Håndbold i Algeriet